Ritratto di dama – dipinto di Agnolo Bronzino conservato nel Museo nazionale di Capodimonte a Napoli
 Ritratto di dama – dipinto di Vittore Carpaccio
 Ritratto di dama – dipinto di Correggio
 Ritratto di dama – dipinto di Giovanni Ambrogio de Predis
 Ritratto di dama – dipinto di Leonardo da Vinci
 Ritratto di dama – dipinto attribuito a Piero del Pollaiolo o a Antonio del Pollaiolo
 Ritratto di dama con liocorno – dipinto di Raffaello Sanzio

Pagine correlate 
 Ritratto femminile